Арара́т может означать:

 Арарат — библейская (масоретская) огласовка названия государства Урарту.

Имя 
 Арарат () — армянское мужское имя.

География 
 Арарат (, , ,  — Ârârât) — вулканический массив, лежащий по правому берегу среднего течения реки Аракс, Турция, близ границы с Арменией.
 Арарат () — область в Армении.
 Арарат () — город в области Арарат в Армении.
 Арарат () — село в области Арарат в Армении.
 Арарат () — город в штате Виктория, Австралия.
 Арарат — упразднённый в 1996 году посёлок в Хасынском районе Магаданской области России.
 Арарат — упразднённый в 1973 году хутор в Степновском районе Ставропольского края России.
 Арарат — горный хребет в центральной части юга Приморского края; часть горной системы Сихотэ-Алинь.
 Арарат — гора в Хакасии, Россия.
 Арарат — река на юго-западе штата Виргиния и северо-западе штата Северная Каролина в США, приток реки Ядкин.

История 
 Республика Арарат — курдское государственное образование с 1927 по 1930 год
 Айрарат () — одна из областей Великой Армении
 Айраратское царство — древнее государство на территории Армянского нагорья

Спорт 
 
 «Арарат» () — иранский баскетбольный клуб «Арарат» (Тегеран).
 «Арарат» () — многоцелевой стадион в районе Ванак города Тегеран

Другое 
 Арарат () — марка армянского коньяка, выпускаемого ЕКЗ.
 «Арарат» (ЕКВВК АРАРАТ) — один из производителей армянского коньяка.
 Горы Араратские — место, в котором, согласно Книге Бытия (Бытие 8:4), остановился Ноев ковчег после потопа.
 Арарат () (2002) — фильм Атома Эгояна, посвященный геноциду армян.
 Арарад (Арарат, ) — армянская ежедневная газета (Бейрут). Официальное издание Социал-демократической партии Гнчакян.
 Арарат () — аэропорт в городе Арарат, штат Виктория, Австралия.
 Арарат — железнодорожная станция в одноимённом городе, расположенная на участке Масис — Ерасх.
 Арарат ФМ — популярная в Армении молодёжная радиостанция, вещающая на частоте 90.7 МГц.
 «Арарат» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.

См. также 
 Монрой Арарат, Жорди

Примечания